Ana Neda Nemanjić  (bolgarsko in srbsko Ана-Неда, Ana-Neda) je bila kot soproga bolgarskega carja Mihaela Šišmana leta 1323 in 1324 bolgarska carica, * 1292-1299, Srbsko kraljestvo, † po 1346, samostan Visoki Dečani, Srbsko kraljestvo.

Bila je hčerka srbskega kralja Štefana Milutina in kraljice Ane Terter, hčerke bolgarskega carja Jurija I. Terterja. V zakonu z Mihaelom III. je rodila tri sinove, od katerih je Ivan Štefan leta 1330-1331 vladal kot bolgarski car.

Življenje
Bila je hčerka srbskega kralja Štefana Milutina in Ane Terter. V zakonu z Mihaelom III. je imela tri sinove:

 Ivana Štefana, bolgarskega carja 1330-1331
 Mihaela, nekaj časa vidinskega despot
 Šišmana, kandidata za bolgarski prestol

Leta 1324 se je Mihael III. ločil od nje, da bi se lahko poročil z bizantinsko princeso Teodoro Paleologino. Ano Nedo z otroki so iz Trnovega poslali na deželo. Mihael III. je leta 1330 umrl. Nasledil ga je njegov prvorojenec Ivan Štefan.

Ana Neda je opravila redovniške zaobljube in kot Jelena odšla v samostan. Srbska pravoslavna cerkev jo je razglasila za "sveto Jeleno Dečansko". Praznuje se 30. junija (po julijanskem koledarju 21. maja).

Ime
Sodobni bolgarski zgodovinarji jo imenujejo Ana-Neda (z vezajem). Zelo verjetno je bila rojena kot Neda, ko je po poroki postala carica pa so njenemu rojstnemu imenu dodali protokolarno ime Ana. Imenovali so jo tudi Dominika, ker ime Neda izhaja iz besede nedelja (latinsko dius domini, gospodov dan).

Predniki

Sklic

Viri

 Več avtorjev. Историја српског народа 1. СКЗ, Београд (1999).
 Пурковић, Миодраг. Принцезе из куће Немањића. Пешић и синови, Београд (1996).
 Узелац, Александар. О српској принцези и бугарској царици Ани: прилог познавању бракова краља Милутина. ИЧ, књига 63 (2014): 29-46.

Nadaljnje branje 

 
 Gjuzelev Vassil (2013). "Imperatrix Bulgariae Anna-Neda (1277-c.1346)". Zbornik radova Vizantološkog instituta. 50 (2): 617–627.

Nemanjići
Šišmani
Srbski svetniki Vzhodne pravoslavne cerkve
Vladarji v 14. stoletju